Neville Borton est un nom pouvant désigner:

Neville Arthur Blachley Borton (1847-1928), membre du clergé anglican
Neville Travers Borton (1870-1938), officier britannique, gouverneur de Jérusalem

Voir aussi

Homonymie de personnes